Schwarzbrennen steht für
 Schwarzbrennerei, illegale Alkoholherstellung
 Raubpressung, Anfertigung unlizenzierter CD-Kopien
 schwarze Farbgebung beim Brennen
 das Einbrennen von Lein- oder anderen Ölen zur Oberflächenbehandlung mit Korrosionsschutz von Stahl und Eisen in der Schmiedetechnik: 
 das Schwarzfärben von Eisen mithilfe von Leinöl
 ein ähnliches Verfahren auf Kupfer wird als Firnisbrand bezeichnet.